The Mighty Boosh — спектакль 1998 года, написанный и поставленный Джулианом Бэррэттом и Ноэлем Филдингом. Также с ними выступал Рич Фулчер. Этот спектакль был одной из первых работ комик-группы Майти Буш.

Представление 
В 1998 году Филдинг И Бэррэтт продемонстрировали The Mighty Boosh в комедийном клубе Oranje Boom Boom, который находится в Вестминстере, Лондон. После того, как к ним присоединился Рич Фулчер (которого они встретили на съёмках передачи Unnatural Acts), трио отправилось на Эдинбургский фестиваль искусств, где со своим номером выиграли награду за лучшее новое представление.

Ссылки 
 The Mighty Boosh - Stage 

Майти Буш